Reprise může být:

 Reprise Records – americké hudební vydavatelství
 Reprise (album) – album Russella Watsona
 původní název norského filmu Repríza režiséra Joachima Triera